|-
| 120101 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 120102 - ||  || 26 martie 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 120103 Dolero ||  || 24 martie 2003 ||  || 
|-
| 120104 - ||  || 21 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120105 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120106 - ||  || 23 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120107 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120108 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120109 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120110 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120111 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120112 Elizabethacton ||  || 25 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120113 - ||  || 26 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120114 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120115 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120116 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120117 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120118 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120119 - ||  || 28 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120120 Kankelborg ||  || 28 martie 2003 ||  || 
|-
| 120121 Libbyadelman ||  || 28 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120122 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120123 - ||  || 29 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120124 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120125 - ||  || 31 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120126 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120127 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120128 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120129 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120130 - ||  || 26 martie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120131 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|  ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120133 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120134 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120135 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120136 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120137 - ||  || 3 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120138 - ||  || 5 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120139 - ||  || 3 aprilie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 120140 - ||  || 3 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 120141 Lucaslara ||  || 7 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 120142 - ||  || 5 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120143 - ||  || 9 aprilie 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 120144 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120145 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120146 - ||  || 7 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120147 - ||  || 7 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120148 - ||  || 12 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 120149 - ||  || 6 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120150 - ||  || 3 aprilie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120151 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120152 - ||  || 21 aprilie 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 120153 Hoekenga ||  || 21 aprilie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120154 - ||  || 24 aprilie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120155 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120156 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120157 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120158 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120159 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120160 - ||  || 28 aprilie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120161 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120162 - ||  || 29 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120163 - ||  || 27 aprilie 2003 || Stația Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120164 - ||  || 27 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120165 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120166 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120167 - ||  || 29 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120168 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120169 - ||  || 30 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120170 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120171 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120172 - ||  || 3 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120173 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120174 Jeffjenny ||  || 23 mai 2003 || Wrightwood || 
|-
| 120175 - ||  || 24 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120176 - ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120177 - ||  || 5 iunie 2003 || Reedy Creek || 
|-
|  ||  || 26 iulie 2003 || Palomar || M. E. Brown, , 
|-
| 120179 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120180 - ||  || 27 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 120181 - ||  || 24 octombrie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 120182 - ||  || 14 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120183 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120184 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120185 - ||  || 30 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120186 Suealeman ||  || 29 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120187 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120188 Amyaqueche ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120189 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120190 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120191 Tombagg ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120192 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120193 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120194 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120195 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120196 Kevinballou ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120197 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120198 - ||  || 20 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 120199 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120200 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-